Olbrich ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Olbrich (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Christa Olbrich (* 1945), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Erhard Olbrich (1941–2016), deutscher Psychologe
 Ernst Olbrich (1889–1976), deutscher Maler
 Gerhard Olbrich (1927–2010), deutscher Pädagoge, Maler und Bildhauer
 Harald Olbrich (* 1936), deutscher Kunsthistoriker
 Heinz Olbrich (1914–2009), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Herbert Olbrich (1895–1942), deutscher Ingenieur und Generalmajor der Wehrmacht
 Herbert Olbrich (1897–1976), deutscher Soldat, Generalleutnant der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Hubert Olbrich (1924–2019), deutscher Lebensmitteltechnologe
 Irmgard Olbrich (1858–1903), deutsche Schauspielerin
 Johanna Olbrich (1926–2004), deutsche Spionin
 Jörg Olbrich (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Joseph Maria Olbrich (1867–1908), österreichischer Architekt
 Jürgen O. Olbrich (* 1955), deutscher Künstler, Herausgeber und Kurator
 Lars Olbrich (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Marina Olbrich (* 1969), deutsch-russische Schachspielerin, siehe Marina Manakov
 Michael Olbrich (* 1972), deutscher Betriebswirt
 Rainer Olbrich (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Sandra Olbrich (* 1969), seit 2014 Moderatorin der ZDF-Sendung Menschen – das Magazin
 Veronika Olbrich (1893–1956), deutsche Lehrerin und Politikerin (CDU der DDR)

Siehe auch:
 Olbricht